Woskriesienowka () – nazwa toponimów w Rosji i Kazachstanie

m.in.:

 Woskriesienowka – wieś w Kraju Ałtajskim
 Woskriesienowka – wieś w obwodzie astrachańskim
 Woskriesienowka – wieś w obwodzie biełgorodzkim
 Woskriesienowka – wieś w obwodzie briańskim
 Woskriesienowka – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Woskriesienowka – wieś w rejonie timskim obwodu kurskiego
 Woskriesienowka – wieś w obwodzie orłowskim
 Woskriesienowka – wieś w obwodzie riazańskim
 Woskriesienowka – wieś w obwodzie sachalińskim
 Woskriesienowka – wieś w obwodzie tambowskim
 Woskriesienowka – wieś w obwodzie tulskim
 Woskriesienowka – wieś w obwodzie uljanowskim
 Woskriesienowka – wieś w Żydowskim Obwodzie Autonomicznym

Zobacz także 
 Woskriesiensk – miasto w obwodzie moskiewskim
 Woskriesienskoje – osiedle typu miejskiego w obwodzie niżnonowogrodzkim

Strony ujednoznaczniające